Cämmerer ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Cämmerer (* 1934), deutscher Archäologe
 Helmut Cämmerer (1911–?), deutscher Kanute

 siehe auch
 Caemmerer
 Kämmerer (Begriffsklärung)